

Nom de famille

Famille 
 Famille White, facteurs de clavecins du  ;

A 
  ;
 Alain White (1880-1951), botaniste, bibliophile et problémiste américain ;
  ;
  ;
  ;
 Alice White (1904-1983), actrice américaine de cinéma ;
 Alvin S. White (1918-2006), pilote d'essais américain ;
 Amy White (1968-), nageuse américaine ;
  ;
  ;
 Angela White (1985-), actrice et réalisatrice de films pornographiques australienne ;
 Anne White (1961-), joueuse de tennis américaine ;
 Antonio López-Istúriz White (né en 1970), homme politique espagnol et député européen ;

B 
 Barry White (1944-2003), chanteur de rhythm and blues, de soul et de disco ;
 Ben White (1997-), joueur de football anglais ;
 Barry White (1947-) , basketteur français d'origine américaine ;
 Bernard White (1959-), acteur américain ;
 Betty White (1922-2021), actrice et productrice américaine ;
  ;
 Blanco White (1991-), auteur-compositeur-interprète britannique ;
  ;
 Bradley White (1982-), coureur cycliste américain ;
 Bukka White (1906-1977), guitariste et chanteur de blues américain ;

C 
 Cameron White (né en 1977), joueur de squash australien ;
 Cameron White (1983-), joueur de cricket australien ;
 Carla White (1951-2007), chanteuse de jazz américaine ;
  ;
  ;
 Chrissie White (1895-1989), actrice américaine ;
 Clarence White (1944-1973), guitariste et chanteur de bluegrass et de country rock américain ;
 Clinton Oliver White (1928-2020), homme politique provincial canadien ;
 Coby White (2000-), joueur américain de basket-ball ;
  ;
 Conor White (1999-), coureur cycliste bermudien ;
 Curtis White (1995-), coureur cycliste américain ;
 Cyril Tenison White (1890-1950), botaniste australien ;

D 
 D. J. White (1988-), joueur américain de basket-ball ;
 Dan White (1908-1980), acteur américain ;
 Dan White (1946-1985), superviseur de San Francisco ;
  ;
 Devin White (1998-), joueur américain de football américain ;
 Dondi White (1961-1998), peintre en graffitis américain ;

E 
 Eduardo White (1963-), écrivain mozambicain ;
 Edward White (1930-1967), astronaute américain, premier américain à avoir réalisé une sortie extravéhiculaire en 1965 ;
  ;
 Elwyn Brooks "E. B." White (1899-1985), écrivain américain ;
 Emily Jane White (1982-), chanteuse et instrumentiste américaine ;
 Ethel Lina White (1876-1944), romancière britannique ;
 Eirene White (1909-1999), femme politique britannique ;
 Eustache White (1559-1591), prêtre catholique anglais martyrisé ;

F 
 Faye White (1978-), joueuse de football anglaise ;
 Florence White (ca. 1860-1932), portraitiste et peintre miniaturiste britannique
 Francis Buchanan White (1842-1894), botaniste et entomologiste écossais ;
  ;

G 
  ;
 Georgia White (1903-1980), chanteuse de blues américaine ;
 Gerald Verner White (1879-1948), homme politique canadien en Ontario ;
  ;
 Gregory Alphonso White Jr (1979-), joueur américain de football américain et d'arena football ;

H 
 Hayden White (1928-2018), historien de la critique littéraire américain ;
 Harrison White (1930-), sociologue américain ;
 Harry Dexter White (1892-1948), économiste américain ;
 Helen Constance White (1896-1967), universitaire et romancière américaine ;
 Henry White (1850-1927), diplomate américain ;
 Henry Seely White (1861-1943), mathématicien américain ;
 Hugh Stanley White (1904-1984), auteur de bande dessinée britannique ;
  Harold G. White, également appelé Sonny White, physicien

I 
  ;
 Isabelle White (1894-1972), plongeuse américaine ;

J 
  ;
 Jacqueline White (1922-), actrice américaine ;
 Jahidi White (1976-), joueur américain de basket-ball ;
 Jake White (1963-), entraîneur sud-africain de rugby à XV ;
 Jaleel White (1976-), acteur et scénariste américain ;
  ;
 Jamie White (1968-), animatrice de radio américaine ;
 Jason White (1978-), joueur écossais de rugby à XV ;
 Jay White (1992-), catcheur (lutteur professionnel) néo-zélandais ;
 Jeordie White (1971-), musicien américain ;
 Jeremy Allen White (-1990), acteur américain ;
  (1952-), joueur puis instructeur de baseball américain ;
 Jesse White (1917-1997), acteur américain ;
 Jimmy White (1962-), joueur professionnel de snooker ;
  ;
 John Sylvester White (1919-1988), acteur américain ;
 Jo Jo White (1946-2018), joueur américain de basket-ball ;
 Josh White (1914-1969), musicien de blues américain ;
 Julian White (1973-), joueur anglais de rugby à XV ;
 Julie White (1961-), actrice américaine ;
 Julie-Anne White (1962-), triathlète canadienne ;

K 
 Katharine Elkus White (1906-1985), femme politique et diplomate américaine ;
 Kate White (1977-), femme politique (yukonnaise) canadienne ;
 Kenneth White (1936-), poète et penseur contemporain ;
  ;

L 
 Lenny White (1949-), batteur américain ;
 Leon White (1955-2018), catcheur et acteur américain ;
 Leonard White (1971-), joueur américain de basket-ball ;
 Leslie White (1900-1975), anthropologue américain ;
 Lester White (1907-1958), directeur de la photographie américain ;
 Liam White (1996-), coureur cycliste australien ;
 Lionel White (1905-1985), écrivain américain de romans policiers ;
 Lois White (1903-1984), peintre néo-zélandaise ;
 Lorcan White (1965-), auteur de bande dessinée sud-africain ;
 Luke White (2 baron Annaly ; 1829 -1888), homme politique libéral anglo-irlandais ;
 Luke White (6 baron Annaly ; 1954-), pair héréditaire britannique ;
 Lulu White (ca. 1868-1931), fameuse prostituée de la Nouvelle-Orléans ;
 Lurana White (1870-1935), religieuse américaine, promotrice de l'œcuménisme et fondatrice d'ordre ;
 Lynn Townsend White, jr (1907-1987), historien des sciences, médiéviste américain ;

M 
 Margaret Matilda White (1868-1910), photographe et infirmière néo-zélandaise ;
 Mary Anne White (1953-), scientifique des matériaux canadienne ;
  ;
 Maude Valerie White (1855-1937), compositrice britannique ;
 Maurice White (1941-2016), chanteur, musicien et producteur de soul et de funk, membre du groupe Earth, Wind & Fire ;
 Marco Pierre White (1961-), chef cuisinier anglais ;
 Marilyn White (1944-), athlète américaine ;
 Mark White (1940-2017), homme politique américain ;
  (1961-), musicien britannique (ABC) ;
  (1858-1928), homme politique et homme d'affaires écossais ;
 Mary Jo White (1947-), haut fonctionnaire américaine ;
 Meg White (1974-), batteuse du groupe The White Stripes ;
 Michael White (1948-2008), travailleur social australien, inventeur de la thérapie narrative ;
  ;
  ;
 Miguel White (1909-1949), athlète américain ;

N 
 Nathaniel White (1960-), tueur en série américain ;
 Nera White (1935-2016), joueuse américaine de basket-ball ;
 Nicola White (1988-), joueuse britannique de hockey sur gazon ;

O 
 Onna White (1922-2005), chorégraphe et danseuse canadienne ;

P 
 Paul White (baron Hanningfield ; 1940-), homme politique britannique ;
  ;
 Pearl White (1889-1938), actrice américaine ;
 Peggy White (1924-1998), joueuse de squash américaine ;
 Persia White (1972-), actrice et chanteuse américaine ;
 Phoebe Blair-White (1894-1991), joueuse de tennis irlandaise ;

R 
 Randy Wayne White (1950-), romancier américain, auteur de roman policier et de roman d'aventures ;
 Reggie White (1961-2004), joueur américain de football américain ;
 Rhyan White (2000-), nageuse américaine ;
 Richard Brooman-White, connu sous le nom de Dick Brooman-White (1912-1964), journaliste, agent de renseignement et homme politique britannique ;
  ;
 Robertson White (1900-1985), scénariste et acteur américain ;
 Rod White (1977-), archer américain ;
 Rodney White (1980-), joueur américain de basket-ball ;
 Ron White (né en 1956), acteur américain ;
  (1939-1995), chanteur américain (The Miracles) ;
 Rosie White (1993-), footballeuse néo-zélandaise ;
 Royce White (1991-), joueur américain de basket-ball ;
 Ruth White (1914-1969), actrice américaine ;

S 
 Sammy White (1894-1960), acteur américain ;
 Seodi White (19?-), anthropologue, avocate en développement social et féministe du Malawi ;
 Shaun White (1986-), snowboardeur et skateur américain professionnel ;
 Snowy White (né en 1948), guitariste de rock britannique ;
 Stephanie A. White (19?-), neuroscientifique américaine ;
  ;
 Susanna White (1960-), réalisatrice britannique ;
 Sylvain White, (1971-), réalisateur français ;
Sonny White, de son vrai nom Ellerton Oswald White, (1917-1971) est un pianiste de jazz américain

T 
 Tarra White (1987-), actrice pornographique tchèque ;
 Ted White (1926-2022), acteur et cascadeur américain ;
 Terence Hanbury White (1906-1964), auteur anglais ;
 Teri White (1946-), écrivaine américaine de roman policier ;
 Terrico White (1990-), joueur américain de basket-ball ;
 Thelma White (1910-2005), actrice américaine ;
  ;
  ;
 Timothy White (1950-), archéologue et paléontologue ;
 Tiny White (1925-2012), joueur de rugby à XV ;
  ;
 Tre'Davious White (1995-), joueur américain de football américain ;
 Trevor White (1984-), skieur alpin canadien ;

V 
 Vanna White (1957-), actrice américaine ;
  (1951-), bassiste américain (Earth, Wind and Fire) ;

W 
 Wendy White (1960-), joueuse de tennis américaine ;
 Willard White (né en 1946), chanteur d'opéra britannique ;
 
 William Thomas White (1836-1925), avocat, juge et homme politique du Québec ;
  ;
 Willye White (1939-2007), athlète afroaméricaine ;

Personnages de fiction 
 Carrie White, héroïne du roman Carrie de Stephen King ;
 Walter White personnage principal avec  Jesse Pinkman de Breaking Bad de Vince Gilligan ;
 Mr White est un personnage de fiction de la saga de films James Bond ;
 Mr White, de son vrai nom Lawrence Dimmick, est un personnage du film Reservoir Dogs (il est interprété par Harvey Keitel).

Pseudonyme 

 Jules White (1900-1985), réalisateur, producteur et scénariste américain d'origine hongroise, né Jules Weiss et frère de Jack White ;
 Martin White, pseudonyme de Max Martin (1971-), auteur-compositeur, producteur de musique suédois.

Toponyme

Antarctique 
 Île White, île de 14 km de long de l'archipel de Ross.

États-Unis 
 le White affluent du Yukon en Alaska ;
 White River, rivière du Colorado ;
 White, municipalité du Dakota du Sud aux États-Unis ;
 White, ville dans l’État de Géorgie ;
 , plusieurs comtés des États-Unis ;
 , plusieurs villes des États-Unis ;
 Les William Allen White Cabins, cabanes situées dans le comté de Larimer, dans le Colorado, et inscrites au Registre national des lieux historiques.

Nouvelle-Zélande 
 White Island, île  située dans la baie de Plenty ;
 la rivière White, cours d’eau de l’Île du Sud .

Titres

Roman 
 White, un roman de Marie Darrieussecq, paru en 2003, et dont l'action se passe en Antarctique.

Musique 
 White, le  du groupe japonais KAT-TUN, sorti en 2011.

Entreprises 
 White, cabinet d'architecture suédois
 White Motor 1859-1995, firme industrielle Américaine
 White Star Line, compagnie maritime Britannique
 J. Samuel White, ancien constructeur naval Britannique
 White Airways, compagnie aérienne portugaise

Divers 
 Gène white (w), gène de la drosophile donnant une couleur blanche à l'œil
 
 White hat, groupe de hackers informatique
 Brusden-White, éditeur philatélique australien
 Large white, race de porc anglais
 White-Rovers, club parisien de football
 White Day, fête au Japon

Voir aussi 

 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie d'hydronyme
Patronyme anglais